Chaetophloeus är ett släkte av skalbaggar. Chaetophloeus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Chaetophloeus